Andrea Chiti-Batelli (1920) – politico, funzionario e saggista italiano
 Ivo Batelli o Battelli (1904-...) – scenografo italiano
 Ludovic Batelli (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Vincenzo Batelli (1786-1858) – editore e tipografo italiano